Гай Аци́лий Глабрио́н (; умер после 155 года до н. э.) — древнеримский политический деятель и историк II века до н. э.

Он был первым известным представителем рода Ацилиев и основателем ветви Глабрионов. В 203 году до н. э. Глабрион был назначен квестором. В 197 году до н. э. стал народным трибуном. В свой трибунат Глабрион выдвинул предложение основать пять новых колоний на западном побережье Италии для того, чтобы восстановить потери, нанесенные Ганнибалом в годы войны.

Глабрион был переводчиком во время прибытия афинского посольства в Рим в 155 году до н. э. Примерно в это время он стал сенатором. Историк Плутарх называет его выдающимся человеком. Известно, что Глабрион написал на греческом языке историю Рима от самого раннего периода до современных ему времен, опубликованную в 142 году до н. э. Позже она была переведена на латинский язык неким Клавдием (предположительно, Клавдием Квадригарием), но об этом точно ничего неизвестно. Однако она дошла до наших дней лишь в незначительных отрывках. Из этих фрагментов можно сделать вывод, что Глабрион много внимания уделял вопросу происхождения римского народа, а также церемониям и культурным традициям древних римлян.

Примечания

Литература 
 
 Elimar Klebs: Acilius (4). In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band I,1, Stuttgart 1893, Sp. 251 f.

Военачальники Древнего Рима
Ацилии
Историки Древнего Рима
Народные трибуны
Квесторы